Meilhan puede referirse a: 

 Meilhan, comuna francesa situada en Gers.
 Meilhan, comuna francesa situada en Landas.